Мала́ховка — название географических объектов, вероятно по фамилии Малахов.

Населённые пункты

Россия 
 Малаховка — посёлок городского типа в Люберецком районе Московской области.
 Малаховка — село в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Малаховка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Малаховка — село в Озинском районе Саратовской области.
 Малаховка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Малаховка — деревня в Кимовском районе Тульской области.

Украина 
 Малаховка — село в Лугинском районе Житомирской области.

Другое 
 Малаховка — озеро в Куньинском районе Псковской области.
 Малаховка — железнодорожная платформа в посёлке Малаховка Московской области.
 Городское поселение Малаховка — муниципальное образование в Люберецком районе Московской области.